Love Story () può riferirsi a:

Cinema 
 Racconto d'amore (Love Story) – film del 1944 diretto da Leslie Arliss
 Love Story – film del 1970 diretto da Arthur Hiller

Fumetto 
 Love Story – albo di Legs Weaver del 1999
 Love Story – manhwa di Hyeon-Sook Lee

Letteratura 
 Love Story – romanzo di Erich Segal del 1970

Musica 
 Love Story: 20 All-Time Great Recordings – album di Tony Bennett del 1969
 (Where Do I Begin?) Love Story – colonna sonora del film Love Story del 1970
 Love Story – singolo di Patty Pravo del 1971, cover dell'omonimo brano
 Love Story – album di Tony Bennett del 1971
 Love Story – album di Vikki Carr del 1971
 Love Story – album di André Kostelanetz del 1971
 Love Story – traccia dell'album Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger di Frank Zappa del 1984
 Love Story – album di Faust'O del 1985
 Love Story 1966-1972 – raccolta dei Love del 1995
 Love Story – traccia dell'album Heavy Petting Zoo dei NOFX del 1996
 Love Story – traccia dell'album Let's Talk About Feelings dei Lagwagon del 1998
 Love Story – traccia dell'album Deltron 3030 dei Deltron 3030 del 2000
 Love Story – traccia dell'album Classica dei Novembre del 2000
 Love Story – singolo di Katharine McPhee del 2007
 Love Story – traccia dell'album E=MC² di Mariah Carey del 2008
 Love Story – singolo di Rain del 2008
 Love Story – singolo di Taylor Swift del 2008
 Love Story – album di Yelawolf del 2014

Televisione 
 Love Story – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1954. 
 Love Story – serie televisiva britannica trasmessa dal 1963 al 1974. 
 Love Story – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1973. 
 Love Story – serie televisiva indiana trasmessa dal 2007 al 2008.
 Love Story – episodio della prima stagione di M*A*S*H
 Love Story – episodio di Pippo e Menelao
 Una difficile storia d'amore (Love Story) – episodio della quarta stagione di T.J. Hooker

Videogiochi 
 Love Story – videogioco per PlayStation 2
 Digital: A Love Story – videogioco indipendente